Jméno a příjmení David Procházka má více nositelů:

 David Procházka (publicista) (* 1983) – český básník, novinář a publicista
 David Procházka (orientační běžec) (* 1991) – český reprezentant v orientačním běhu
 David Procházka (podnikatel) (* 1994) – český podnikatel a zakladatel platformy Donio